Prva hrvatska vaterpolska liga za sezonu 2000./01. je bilo deseto izdanje najvišeg ranga hrvatskog vaterpolo prvenstva. Sudjelovalo je deset klubova, a prvakom je drugi put zardedom bio Jug iz Dubrovnika.

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje

Konačni poredak 
 Jug - Dubrovnik
 Mladost Croatia osiguranje - Zagreb
 POŠK - Split
 Mornar Brodospas -  Split
 Primorje - Rijeka
 Jadran - Split
 Kvarner - Opatija
 Medveščak Uniqa - Zagreb
 Solaris - Šibenik
 Dubrovnik - Dubrovnik

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 2001/2002, Zagreb, 2002.

Poveznice 
 2. HVL 2001.

2000-01